Churcher ist der Name von

 Christine Churcher (* 1954), ghanaische Politikerin
 Harry Churcher (1910–1972), britischer Geher